

Persone 
John Blaha –  astronauta statunitense
Martin Blaha –  calciatore ceco

Altro
22442 Blaha –  asteroide della fascia principale